Малайчук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Малайчук Алла Миколаївна — українська науковиця, доцент Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук.
 Малайчук Валентин Павлович (. 1925) — український науковець, фахівець у галузі інформаційно-вимірювальних технологій, доктор технічних наук (1970), професор (1972).
 Малайчук Владислав Сергійович (1990—2022) — старший солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки